Бала има више значења:

 Бала (Мехединци), насеље у округу Мехединци у Румунији
 Бала (Муреш), насеље у округу Муреш у Румунији
 Општина Бала (Мехединци), општина у округу Мехединци у Румунији
 Општина Бала (Муреш), општина у округу Муреш у Румунији